A Segunda División 1953-54-es szezonja volt a bajnokság huszonharmadik kiírása. A bajnokságban két csoportra osztva 16-16 csapat vett részt.

1. csoport

2. csoport

Rájátszás

Megjegyzések

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2